Il gigante è un essere che appare in molte mitologie e fiabe, e anche nella letteratura e nel cinema fantasy.

Altri significati:

Astronomia 
 Stella gigante – tipo di stella
 gigante rossa
 gigante blu
 supergigante

Cinema 
 Gigante – film del 2009 diretto da Adrián Biniez

Geografia 
 Gigante – comune della Colombia nel Dipartimento di Huila

Mitologia 
 Gigante – creatura della mitologia greca
 Gigante – creatura della mitologia norrena

Musica 
 Gigante – singolo di Piero Pelù del 2020

Persone 
 Claudio Gigante (1972) – docente e italianista italiano
 Elio Gigante (1907-1995) – impresario teatrale italiano
 Gaetano Gigante (1770-1840) – pittore e incisore italiano, padre di Giacinto
 Giacinto Gigante (1806-1876) – pittore italiano
 Laura Gigante (1986) – attrice italiana
 Luigi Gigante (1932-2016) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Matteo Gigante (2002) – tennista italiano
 Marcello Gigante (1923-2001) – grecista, filologo classico e papirologo italiano
 Mario Gigante (1898-1943) – ufficiale italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Mario Gigante (1923-2022) – criminale statunitense di origine italiana, fratello di Vincent
 Riccardo Gigante (1881-1945) – politico, giornalista e imprenditore italiano
 Vincent Gigante (1928-2005) – criminale statunitense, di origine italiana, fratello del criminale Mario
 Vincenzo Gigante (1901-1944) – antifascista e partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare

Personaggi 
 Gigante – personaggio della serie I segreti di Twin Peaks
 Gigante – personaggio della serie Squadra antimafia - Palermo oggi

Altro 
 Fontana del Gigante – fontana monumentale di Carrara
 Slalom gigante – tipo di slalom dello sci alpino

Pagine correlate 
Giganti (disambigua)
Il gigante
I giganti (disambigua)

Altri progetti